El Torneig de Basilea 2014, oficialment conegut com a Swiss Indoors 2014, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 45a edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 26 d'octubre de 2014 al St. Jakobshalle de Basilea, Suïssa.

El tennista local Roger Federer va guanyar el títol per sisena ocasió de les onze finals disputades, nou de les quals consecutives.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 

 Lloc web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014